Здесь представлен список видов спорта, соревнования по которым проводятся на Европейских играх.

Летние виды 
В клетках таблицы числом указано количество соревнований по данному виду спорта на данных Европейских играх.

См. также 
 Универсиада

Европейские игры